Шинон (Chinon):

 Шинон — город и коммуна во Франции, в департаменте Эндр и Луара, в округе Шинон.
 Шинон — замок в Шиноне.
 Шинон — округ, регион Центр, Франция.
 Шинон — атомная электростанция во Франции, в департаменте Эндр и Луара.
 Шато-Шинон — округ, регион Бургундия, Франция.

См. также 
 Chinon Industries — японская компания.